Jastrzębia (gemeente)
 Jastrzębia (powiat Radomski)
 Jastrzębia (powiat Wadowicki)
 Jastrzębia Góra